Jméno a příjmení Adolf Procházka má více nositelů:

 Adolf Procházka (1900–1970) – český a československý právník, vysokoškolský učitel a poválečný politik ČSL
 Adolf Procházka (senátor) (1869–1931) – český a československý právník a politik
 Adolf Procházka (krejčí) (1852–???) – český krejčí, pracovník v dělnickém hnutí a redaktor časopisu jihočeských dělníků